Con il nome di John Adair ci si può riferire alle seguenti persone:
John Adair (politico) (1757-1840), militare ed uomo politico statunitense;
John Adair (antropologo) (1913-1997), antropologo statunitense;
John Adair (arbitro) (1919), arbitro di calcio nordirlandese;
John Adair (scrittore) (1934), scrittore ed economista britannico;
Johnny Adair (1963), uno dei leader dell'Ulster Defence Association.